Pierwszy rząd Nadżiba Mikatiego (2005)
 Drugi rząd Nadżiba Mikatiego (2011–2014)
 Trzeci rząd Nadżiba Mikatiego (od 2021)